Zappdelict was een onderdeel van het televisieprogramma Zapplive. In dit onderdeel werd elke week (op zaterdag) een bekende Nederlander vermoord of vermist, waarbij de hulp van de kinderen werd gevraagd. Elke dag stond er op de website van Zapplive een aanwijzing wie het slachtoffer van volgende week was of wie de verdachten waren. Doorgaans waren er vier verdachten. Door logisch te redeneren en de vele aanwijzingen die werden gegeven, kon aan het eind van de uitzending de dader worden aangewezen. De rol van rechercheur werd gespeeld door Frederik Brom. De serie is inmiddels gestopt. In 2015 kwam er wel een comeback van het Zappdelict, maar in een andere vorm. Presentatrice Saskia Weerstand nam de rol van rechercheur over en gaf de kijker aanwijzingen tussen de fragmenten door. Diederik Jekel speelde in dit derde seizoen de rol van 'Forensisch patholoog'.

Hieronder volgt een lijst van alle bekende Nederlanders die meededen:

Nederlands kinderprogramma op televisie
Programma op NPO 3